Gorius ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Gorius (* 1918), französischer Fußballspieler
 Erk Sens-Gorius (* 1946), deutscher Florettfechter
 Friedrich Gorius (1877–1950), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Julien Gorius (* 1985), französischer Fußballspieler